Ronald Houle est un acteur québécois.

Biographie

Filmographie 
 1985 : Elvis Gratton: Le king des kings : Frank
 1990 : Le Party : Infirmier
 1990 : La Liberté d'une statue : Hilarion
 1992 : Tirelire Combines & Cie : Employé
 1994 : La Lac de la lune : Charles
 1995 : Erreur sur la personne : Homme au théâtre
 1997 : La Vengeance de la femme en noir : L'Habilleur anxieux
 1997 : Le Siège de l'âme : Taylor
 1998 : Pendant ce temps... : Gros monsieur
 2000 : Hochelaga : Massif
 2004 : Adventures in Animation 3D : Fats

Liens externes 
 
 

Acteur québécois de cinéma
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)